Dåristjärnarna är en sjövarandra näraliggande sjöar i Vilhelmina kommun i Lappland som ingår i . Dåristjärnarna ligger i  Natura 2000-område och skyddas av fågeldirektivet.

Dåristjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720283-148949), sjö i Vilhelmina kommun 
Dåristjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720333-148971), sjö i Vilhelmina kommun 

Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Vilhelmina kommun